Бурлаки — деревня в Армизонском районе Тюменской области России. Входит в состав Орловского сельского поселения.

История 
В 1926 году в деревне имелось 78 хозяйств и проживало 370 человек (175 мужчин и 195 женщин). Функционировала школа I ступени. В административном отношении являлась центром Бурлаковского сельсовета Армизонского района Ишимского округа Уральской области.

География 
Деревня находится в южной части Тюменской области, в лесостепной зоне, в пределах Ишимской равнины, на южном берегу озера Бурлаки, к западу от Таволжанских озёр, на расстоянии примерно 6 километров (по прямой) к юго-юго-востоку (SSE) от села Армизонское, административного центра района. Абсолютная высота — 137 метров над уровнем моря.

Климат резко континентальный с теплым летом и суровой холодной зимой. Годовое количество осадков — 310 мм. Средняя температура января составляет −18,2 °C, июля — +18,1 °C.

Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 49,6 %, женщины — соответственно 50,4 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 % из 141 чел.

Инфраструктура 
Действуют фельдшерско-акушерский пункт, сельский клуб, отделение связи и два магазина.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из двух улиц.

Примечания 

Населённые пункты Армизонского района